Les Élections régionales de 1974 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 1974) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1974
Basse-Autriche
Juin 1974